Schwerin von Krosigk ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Graf Schwerin von Krosigk (1925–2022), deutscher Verwaltungsjurist
 Hildegard Gräfin Schwerin von Krosigk (1925–2021), deutsche Archäologin 
 Johann Ludwig Graf Schwerin von Krosigk (1887–1977), deutscher Jurist und Politiker
 Sue Schwerin von Krosigk (* 1959), deutsche Drehbuchautorin 
 Wilfried Schwerin von Krosigk (* 1954), deutscher Künstler und Drehbuchautor